Erebos — седьмой студийный альбом польской блэк-дэт-метал-группы Hate, выпущен 15 ноября 2010 в Европе на лейбле  и 22 февраля 2011 в США. Альбом был записан в июле-августе 2010 года на студии Hertz Recording Studio в Польском городе Белосток, продюсерами выступили Адам Бушко (Adam «ATF Sinner» Buszko) и Кшиштоф Вавзак (Krzysztof «Kris» Wawrzak).

Было отснято видео для заглавного трека «Erebos», режиссёром которого стал Славомир Маковски (Sławomir Makowski).

Список композиций

Участники записи 

 Hate
 Adam «ATF Sinner» Buszko — гитара, вокал 
 Konrad «Destroyer» Ramotowski — гитара
 Stanisław «Hexen» Malanowicz — барабаны
 Sławomir «Mortifer» Arkhangelsky — бас-гитара

 Приглашённые музыканты
 Piotr «Lestath» Leszczyński — синтезатор
 Michał Staczkun — сэмплы
 Krzysztof «Kris» Wawrzak — сэмплы

 Производство
 Adam «ATF Sinner» Buszko — продюсер
 Krzysztof «Kris» Wawrzak — звукорежиссёр, продюсер
 Wojciech i Sławomir Wiesławscy — звукорежиссёр, миксинг, мастеринг
 Hi-Ress Studio — обложка и макет, фотография

Примечания

Ссылки 

Альбомы блэк-метала
Альбомы дэт-метала
Альбомы Listenable Records